6-й выпуск  Хандзаме Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам бельгийской провинции Западная Фландрия. Гонка прошла 18 марта 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016 и Велошоссейного кубка Бельгии 2016. Победу одержал словацкий велогонщик Эрик Башка из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 5 команд категории UCI WorldTeam, 10 проконтинентальных и 10 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 186 гонщиков. До финиша доехали 175 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Хандзаме Классик 2016 на FirstCycling
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2016 году
Март 2016 года